Катастрофа Ми-8 в Кара-Богаз-Голе — авиационная катастрофа вертолёта Ми-8Т, произошедшая во вторник 12 марта 1996 года в заливе Кара-Богаз-Гол (Каспийское море), в результате которой погибли 12 человек.

Катастрофа 
Вертолёт Ми-8Т с бортовым номером  (заводской — 8142, выпущен в 1980 году) авиакомпании Ахал выполнял пассажирский рейс к нефтяной платформе «Гарашсыз», а на его борту находились 3 члена экипажа и 9 пассажиров — вахтовые рабочие-нефтяники. Полёт проходил в штормовую погоду при сильном порывистом ветре. Борт 22684 следовал над заливом Кара-Богаз-Гол, когда около 12:12 в полутора километрах от посёлка Бекдаш вдруг упал в воду. Все 12 человек на борту при этом погибли.

По имеющимся данным, на настоящее время (2014 год) это единственная авиакатастрофа в Туркмении за период с 1991 года.

Причины 
Причины катастрофы не были установлены.

Примечания 

События 12 марта
Март 1996 года
Каспийское море
1996 год в Туркменистане
Авиационные происшествия с Ми-8
Авиационные происшествия Ахала
Авиационные происшествия в Туркменистане
Авиационные происшествия с неустановленными причинами